Островисто — топоним России:
 Островисто — озеро в Новгородской области;
 Островисто — озеро в Плесецком районе Архангельской области;
 Островисто — озеро в Приморском районе Архангельской области.